Paolo Solaroli di Briona (Novara, 8 dicembre 1796 – Briona, 10 luglio 1878) – generale e avventuriero italiano, che pare la sua figura abbia ispirato Emilio Salgari per il personaggio di Yanez nei suoi celebri romanzi di Sandokan.
Paolo Solaroli di Briona (militare) – nipote omonimo di Paolo Solaroli di Briona, che nel 1911, nel corso della Guerra di Libia, ottenne la Medaglia d'oro al valor militare